Nyckelhålssnäckor (Fissurellidae) är en familj av snäckor. Enligt Catalogue of Life ingår Nyckelhålssnäckor i överfamiljen Fissurelloidea, ordningen Archaeogastropoda, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Archaeogastropoda, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Fissurellidae 146 arter.

Nyckelhålssnäckor är enda familjen i överfamiljen Fissurelloidea.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor